Эммануэль Арсан (1932—2007) — французская писательница, создавшая литературный персонаж Эммануэль
 Арсан — коммуна во Франции, департамент Ардеш
 Арсан — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона